Берра — многозначный термин.

Топоним 
 Берра () — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Феррара.
 Ист-Берра () — остров в Шотландии.
 Уэст-Берра () — остров в Шотландии.

Фамилия 
 Берра, Йоги (1925—2015) — американский бейсболист.
 Берра, Кристоф (род. 1985) — шотландский футболист французского происхождения.
 Берра, Рето (род. 1987) — швейцарский хоккеист.
 Берра, Франсиско Антонио (1844—?) — философ и публицист.

См. также 
 Бера

Примечания